XXZ steht für:
 XXZ-Modell zur Modellierung von Ferromagnetismus, siehe Heisenberg-Modell #Verallgemeinerungen
 IOC-Länder-Code für eine gemischte Mannschaft
 Bahnhof Sundsvall, Sundsvall, Schweden (IATA-Bahnhofs-Code)

Abkürzung